Pour les élections de mars : Élections législatives allemandes de mars 1933
 Pour les élections de novembre : Élections législatives allemandes de novembre 1933